Замок Тинтагель (; альтернативное написание — Тинтажель) — разрушенный ныне замок около современной деревни Тинтагель в графстве Корнуолл, Англия, Великобритания.

История 

Римское поселение на этом месте существовало с III—IV веков. После ухода римлян на этом месте существовала крепость, по легенде служившая резиденцией королям кельтской Британии. Упоминание в «Равеннской Космографии» ок. 700 г. о замке можно с вероятностью отнести к Тинтагелю.

Замок, руины которого можно увидеть сегодня, более поздний. Он был построен примерно в 1233 году Ричардом, графом Корнуолла (представителем нормандской династии Плантагенетов). В настоящее время замок — туристическая достопримечательность.

Легенды 
Замок традиционно связывают с легендами о Короле Артуре: здесь его отец Утер Пендрагон под личиной чужого мужа зачал его в постели леди Игрэйны, здесь Артур появился на свет и отсюда Мерлин тайком увез младенца. Позже в Тинтагеле разворачивалось действие любовного треугольника: король Марк, его супруга Изольда и Тристан, прообразом которого мог быть Тристан ап Мелиодас.

В культурных слоях Тинтагеля, относящихся как раз к VI в. — эпохе короля Артура — найден камень с надписью на латыни «Отец Коль сотворил это, Артугну, потомок Коля, сотворил это» (Paternus Colus avi ficit, Artognou Coli ficit). (Согласно археологу Гордону Мэйхену, часть букв пропущена, и оригинальная надпись означала «Артугну воздвиг этот камень в память своего праотца Коля»). Король Коль — еще один полумифический лидер Британии, предположительно живший в IV—V в. н. э.

В культуре 
 В Тинтагеле однажды провёл ночь писатель Клайв С. Льюис (автор «Хроник Нарнии»), на него этот опыт произвёл огромное впечатление.
 В романе Ивана Ефремова Туманность Андромеды один из звездолётов называется «Тинтажель»
 В серии книг Роберта Сальваторе «Клерик» Тинтагелем зовут эльфийского мага.
 У Мориса Метерлинка есть пьеса "Смерть Тинтажиля" (Французская или бельгийская транскрипция). Это мистическое повествование о смерти, забирающей маленького королевского сына. Наследницами престола остаются его старшие сестры.
В пьесе Дж.Б. Пристли "Опасный поворот" (и ее одноименной экранизации реж. Владимира Басова) герои вспоминают "лето, проведенное в Тинтагеле".
Песня Tinta — Von Der Liebe из альбома Aeria немецкой певицы Oonagh (на испанском). Не известно, имеет ли данное слово в песне отношение к замку Тинтагель.
Песня Tinta из альбома Totem немецкой группы Faun (с теми же словами, что и у Уны). Не известно, имеет ли данное слово в песне отношение к замку Тинтагель.
В пьесе Александры Бруштейн "Тристан и Изольда" Тинтагель упоминается как резиденция короля Марка.

Примечания

Ссылки 
 Замок Тинтажель на сайте English Heritage
 Замок Тинтажель
 О замке Тинтажель
 Замок Тинтажель
 http://mith.ru/alb/geo/tintagel.htm
 http://www.allcastles.ru/england/tintagel.html

Галерея 

Замки Корнуолла
Руины замков в Англии
География артурианы
Утраченные замки Великобритании